Фрих-Хар — фамилия:

 Фрих-Хар, Дмитрий Исидорович (1936—1990) — советский учёный-геолог, сын И. Г. Фрих-Хара.
 Фрих-Хар, Исидор Григорьевич (1893—1978) — советский скульптор, мастер декоративно-прикладного искусства.